Arenalero – abitanti di Arenal (Colombia)
Arenalero – abitanti di Arenales de San Gregorio